Идлис — фамилия. Известные носители:

 Идлис, Григорий Моисеевич (1928—2010) — советский и российский астроном.
 Идлис, Юлия Борисовна (род. 1981) — писательница, поэтесса, журналистка, литературный критик, переводчица.